— японская певица, модель и участница японской идол гёрл-группы Nogizaka46.

Биография 
В августе 2011 года Хасимото прошла кастинги для первого поколения Nogizaka46. На прослушивании она исполняла песню  японской рок-группы . Она была выбрана в качестве одного из избранных членов для записи  дебютного сингла «», выпущенного 22 февраля 2012 года.
С апреля по июнь 2013 года она снималась в главной роли теледраме NTV «Bad Boys J». Также в июле 2013 года она появилась во второстепенной роли в драме Fuji TV «». Хасимото дебютировала в фильме «», который был выпущен 9 ноября 2013 года.
23 марта 2015 года она была выбрана в качестве эксклюзивной модели для женского модного журнала  с Саюри Мацумура, которая также является членом первого поколения Nogizaka46. Начиная с апреля 2015 года регулярно появляется на радиошоу Tokyo FM под названием School of Lock! в третью неделю каждого месяца.

Появления

Телесериалы 

 Bad Boys J (NTV, 2013), куми Йосимотоo
 Summer Nude (Fuji TV, 2013), Кийко Исикари
 Love Riron (TV Tokyo, 2013)
 Hatsumori Bemars (TV Tokyo, 2015), Маракуи
 Hana Moyu (NHK, 2015)

Фильмы 
 Bad Boys J: Saigo ni Mamoru Mono (2013), Куми Йошито
 Chōnōryoku Kenkyūbu no 3-nin (2014), Азуми Когуре

Радио 
 School of Lock! (Tokyo FM), каждые три недели, начиная с апреля 2015 года

Музыкальные видео 
 Fumika — Endless Road (2014)
 Fujifabric — Girl! Girl! Girl! (2015)

Премии 
 Girls Award 2014 Spring/Summer (19 апреля 2014)
 Girls Award 2014 Autumn/Winter (1 октября 2014)
 Girls Award 2015 Spring/Summer (29 апреля 2015)

Библиография

Журналы 
 CanCam, Shogakukan 1981-, появляется на обложке журнала с мая 2015 года

Фотоальбомы 
 Kikan Nogizaka vol.3 Rōshū (4 сентября 2014, Tokyo News Service) ISBN 9784863364264
 Yasashī Ibara (28 августа 2015, Gentosha) ISBN 9784344027947

Примечания

Ссылки 
 Official agency profile 
 Официальный блог 
 

Идолы (японские артисты)